Port lotniczy Helsinki-Malmi
 Port lotniczy Helsinki-Vantaa